Sidi el Hattab är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den norra delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Sidi el Hattab ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sidi el Hattab är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Sidi el Hattab. Runt Sidi el Hattab är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Sidi el Hattab är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Sidi el Hattab är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz